Матьё Горжелен (; ) — французский футболист, вратарь клуба «Гавр».

Клубная карьера 
Воспитанник футбольной академии «Олимпик Лион». В 2010 году получил первый вызов в основную команду. Сезон 2011/12 провёл в аренде в «Ред Стар», где принял участие в 18 матчах Лиги 3. 2 ноября 2013 года дебютировал в Лиге 1 в матче против «Генгама» (2-0). Тогда Горжелен на 32-ой минуте заменил травмированного Антони Лопеша и отстоял дебютный матч без пропущенных мячей.

13 марта 2019 года Горжелен дебютировал в Лиге чемпионов в матче против «Барселоны», заменив получившего повреждение Антони Лопеша на 34-ой минуте. В этом поединке француз пропустил голы от Месси, Пике и Дембеле, которые поставили точку в матче (5:1). 28 июня того же года «Гавр» объявил о подписании трёхлетнего контракта с вратарём.

Международная карьера 
Сыграл пару матчей за молодёжные сборные Франции.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Олимпик Лион»
Игроки ФК «Ред Стар»
Игроки ФК «Гавр»